Памятники писателю Н. Г. Чернышевскому установлены в ряде городов России:

 Памятник Чернышевскому — в Москве.
 Памятник Чернышевскому — в Санкт-Петербурге.
 Памятник Чернышевскому — в Саратове.